Вальтер Кауфман:
 Кауфман, Вальтер (1871—1947) — немецкий физик.
 Кауфман, Вальтер (1921—1980) — немецко-американский философ.